Martin Newell ist der Name folgender Personen:

* Martin Newell (Informatiker), britischer Informatiker 
 Martin Newell (Musiker) (* 1953), englischer Rockmusiker und Autor